9/1 kan syfta på:

 9 januari
 1 september (amerikanskt datumformat)